Трипле А има више значења:

 Трипле А, Андрес, Антонио и Алдо (Сакраменто), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Трипле А (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Трипле А (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Трипле А (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трипле А (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику